Turcomano pode se referir a:

 Línguas turcomanas - grupo de idiomas pertencente à família lingüística altaica
 Povos turcomanos - povos que falam estes idiomas

Desambiguação